Abreuvoir peut désigner :
 abreuvoir, un récipient rempli d'eau et disposé dans un local, un enclos ou un pré pour permettre aux animaux d'élevage de boire ;
 abreuvoir, dans le métier de la taille de pierre, une entaille verticale en V inversé, pratiquée dans la face de joint d'une pierre taillée ; il permet de couler le coulis de mortier entre deux faces de joint et une meilleure accroche du mortier.

Toponyme 

 Abreuvoir de Marly, un édifice situé dans le Domaine national de Marly-le-Roi à Marly-le-Roi, en France ;
  ;
 Île de l'Abreuvoir, une île fluviale française de la Marne située sur le territoire communal de Champigny-sur-Marne.